Ramallo (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Ramallo (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Villa Ramallo, een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires